Tu quoque, une locution latine en rhétorique.
 Tu quoque mi fili, une locution latine célèbre attribuée à Jules César.